
Termin -{D3}- ima više značenja.

 Dopaminski receptor D3
 Vitamin D3